Тит-Ары (с  — Лиственничный остров) — топоним в России:

 Тит-Ары — село в Булунском улусе Якутии, упразднено в 1999 г.

 Тит-Ары — село в Усть-Алданском улуса Якутии;
 Тит-Ары — село в Хангаласского улуса Якутии;

 Тит-Ары — остров в дельте Лены, разделяет реку на две протоки. Место ссылки спецпереселенцев (эстонцев, литовцев, финнов) и трудмобилизованных